Сен-Меда́р-ан-Жаль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 13 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11408 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 29141,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 Сен-Медар-ан-Жаль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Медар-ан-Жаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Медар-ан-Жаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жиронда